Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Domažlicích je školní zařízení v Domažlicích v rozsáhlém arboretu. Je zde možné studovat jeden ze tří středoškolských oborů vzdělávání – Obchodní akademie, Informační technologie a Zdravotnický asistent. Všechny tyto obory jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou a žáci jsou na ně přijímání podle vysvědčení ze základní školy – tedy bez přijímacího řízení. Studenti, kteří již střední školu absolvovali, zde mají možnost studovat na Vyšší odborné škole, a to obor Sociální práce a sociální pedagogika.

Historie školy 
V roce 1952 ukončila svoji činnost státní škola pro lesní hajné. Tímto rozhodnutím přešel celý majetek včetně arboreta na nově zřízenou Zemědělskou technickou školu, jejímž ředitelem byl jmenován Ing. Augustin Brázda. V prvních letech nebyl zaveden žádný čtyřletý obor s maturitou. Doba, v níž se rozbíhala kolektivizace zemědělství, si vyžadovala rychle vyškolené pracovníky a to byl úkol nově vzniklé školy. Vychovávala účetní a odborníky pro zemědělskou prvovýrobu.

Čtyřletý obor s maturitou - ekonomika zemědělství zahájil svoji činnost 1. 9. 1956. Během uplynulých let doznal výrazných změn, které odpovídají ekonomickému a politickému vývoji naší společnosti.

Počátkem 60. let byl pedagogický sbor stabilizován a díky jeho vysoké odborné úrovni a obětavé učitelské práci si škola získala ve velmi krátké době dobrou prestiž a uznání veřejnosti, a to i za hranicemi domažlického regionu.

Obory vzdělávání

Obchodní akademie 
Absolvent tohoto oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, ve státní a veřejné správě, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, v cestovním ruchu a dalších službách. Německý a anglický jazyk se vyučuje včetně konverzace až 5 hodin týdně. Během studia je rovněž široce zastoupena praxe jak ve škole, tak i v reálných podnicích. Absolventi jsou připraveni také pro studium na VŠ.

Informační technologie 
Obor je vhodný pro chlapce i dívky, kteří se zajímají o počítače. Kromě ekonomického vzdělání je obor zaměřen na odborné předměty výpočetní techniky. I na tomto oboru se vyučuje německý a anglický jazyk a studenti absolvují učební i provozní praxi. Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění jako správci počítačových sítí v malých a větších firmách, počítačoví technici, programátoři nebo mohou pokračovat studiem na vysokých školách zaměřených na ekonomiku, techniku či informatiku.

Zdravotnický asistent 
V oboru Zdravotnický asistent jsou žáci vzděláváni ve všeobecných předmětech, kde je kladen důraz na cizí jazyky (učí se včetně konverzace až 5 hodin týdně). V odborných předmětech je stěžejní vzdělávání v ošetřovatelství a psychologii. Praktická výuka je uskutečňována v nemocnici, u praktických lékařů a specialistů. Ve studiu mohou pokračovat na vyšších odborných školách nebo vysoké škole se zdravotnickým zaměřením. Absolventi mohou pracovat ve všech zdravotnických zařízení České republiky.

Sociální práce a sociální pedagogika 
Studium tohoto oboru připravuje absolventy pro náročnou práci ve smyslu:
 samostatného přístupu k řešení problémů na základě konkrétních podmínek
 tvůrčího pojetí a řízení lidských zdrojů (rozhodující je práce s klientem, preventivní a poradenská činnost)
 chápání co nejširších sociálně ekonomických souvislostí své práce

Absolventi mohou najít uplatnění v sociální oblasti resortu ministerstva práce a sociálních věcí, resortu zdravotnictví, sociální oblasti ministerstva spravedlnosti a sociální oblasti ministerstva vnitra. Dále mohou pracovat jako asistenti a poradci pro etnické skupiny.

Uchazeči jsou vybíráni podle výsledků studia na střední škole. Obor je možné studovat denní formou (3 roky) i dálkovou formou (3,5 roku). Studium je zakončené absolutoriem a absolvent má právo užívat označení DiS - diplomovaný specialista v oboru sociální práce.

Stravování a ubytování 
Školní jídelna a kuchyně jsou moderně vybavená zařízení, kde se pro studenty, zaměstnance, důchodce a cizí strávníky připravují denně dvě hlavní jídla, polévka a saláty. Snídaně a večeře se vaří pro studenty, kteří jsou ubytováni v domově mládeže. Pro ubytované o školních prázdninách nabízí škola formu polopenze nebo plné penze.

Žáci mají možnost využít pro ubytování služeb moderně vybaveného domova mládeže. Ten prošel v minulých letech řadou rekonstrukcí. Pro sportovní účely vznikla posilovna, která je v současné době vybavena kvalitním posilovacím zařízením. Samozřejmostí je také počítačová učebna připojená k internetu. Ubytovaní mohou pro připojení k internetu využít také připojení WiFi. Zájemci o ubytování si mohou vybrat mezi dvoulůžkovým a třílůžkovým pokojem.

Školní jídelna i domov mládeže se nacházejí ve stejné budově (v ulici Boženy Němcové), která je od školy vzdálena cca 1 km.

Kurzy 
Na škole je dále možno absolvovat mnoho akreditovaných kurzů celoživotního vzdělávání. Mezi tyto kurzy patří:
 Kurz účetnictví
 Administrativní pracovník
 Základy práce s PC
 Základy šetrné sebeobrany v praxi sociální práce
 Digitální fotografie
 Zdravotník pro zotavovací akce
 První pomoc pro funkci hlídky PP ve firmách a průmyslových podnicích
 Kurz pro pracovníky v sociálních službách

Externí odkazy 
 Oficiální stránky školy

Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Zdravotnická zařízení v Plzeňském kraji
Školy v Domažlicích
Školy založené roku 1956